Список самолётов по производителям

 A-B C-D E-H I-M N-S T-Z А-Я

I

IAI

IAR

ICON

Ikarus 
Смотрите Самолёты Икарус

IMAM 
(IMAM — Industrie Meccaniche e Aeronautiche Meridonali)

IMPA 
Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas S.A.

Indonesian Aerospace

Innocon

Interstate

IRIAF 
Islamic Republic of Iran Air Force

J

Junkers

K

Kawanishi

Kawasaki

Kensgaila

Klemm

Kokusai

Koolhoven

Korea Aerospace Industries — KAI

Kratos

Kyushu Hikoki K.K.

L

Lake Aircraft

Langley

Latécoère

Laviasa 
«Latino Americana de Aviación S.A.»

Learjet

Lehmann Aviation

Letov

LET

Levasseur 
Sociéte Pierre Levasseur Aéronautique

Liuchow

Lioré et Olivier 
Société de Constructions Aéronautiques d’hydravions Lioré-et-Olivier

Lockheed

Lockheed Martin

Lockspeiser

Loire 
Ateliers et Chantiers de la Loire

Lublin (Plage i Laśkiewicz)

LVG (Luftverkehrsgesellschaft m.b.H.)

M

Macchi

Martin

Martin-Baker

MBLE 
Manufacture Belge De Lampes Et De Matériel Electronique

McDonnell Aircraft

McDonnell Douglas

Messerschmitt

Meyers

Mignet

Miles

MIT

Mitsubishi

MMIST

Mooney Airplane Company

Morane-Saulnier

Литература 
Смотрите раздел заглавной страницы Литература.

A-B
C-D
E-H
I-M
N-S
T-Z
А-Я

Списки самолётов